Edmund est un prénom notamment porté par :

Homme politique
Edmund d'Écosse, co-roi d'Écosse de 1094 à 1097.
Edmund Burke, un homme politique et philosophe irlandais.
Edmund Muskie, un homme politique américain d'origine polonaise.

Scientifique
Edmund Husserl, philosophe, logicien et mathématicien allemand.

Sportif
Edmund Hillary, un alpiniste et explorateur néo-zélandais.

Cinéma
Edmund Goulding, un réalisateur et scénariste américain.

Patronyme 
 Kyle Edmund, un joueur de tennis britannique.

Voir aussi 

Prénom